Termenul „Hay” se poate referi la:

Alexandre Hay (1919–1991), jurist elvețian
Hay-on-Wye, localitate din Țara Galilor